Gora Shakhvard är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Shakhvard är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Shakhvard är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Terrängen runt Gora Shakhvard sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Gora Akdirakar,  meter över havet,  kilometer nordost om Gora Shakhvard. Närmaste större samhälle är Ashtarak,  kilometer sydväst om Gora Shakhvard. 

Trakten runt Gora Shakhvard består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gora Shakhvard är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre